Psihoaktivne droge, lake i teške droge, vidi i zlouporaba droga
 suha tvar prirodnog podrijetla, vidi farmakognozija
 Droga Portorož , prehrambena tvrtka iz Slovenije